

Нью-Гларус — місто, штат Вісконсин
 Нью-Гларус — селище, штат Вісконсин